Sint-Hubertuskapel (Born)
 Sint-Hubertuskapel (Espeler)
 Sint-Hubertuskapel (Groot Genhout)
 Sint-Hubertuskapel (Groot Haasdal)
 Sint-Hubertuskapel (Heel)
 Sint-Hubertuskapel (Liessel)
 Sint-Hubertuskapel (Offelken), bij Tongeren
 Sint-Hubertuskapel (Sint-Huibrechts-Hern)
 Sint-Hubertuskapel (Strijbeek)
 Sint-Hubertuskapel (Tervuren)
 Sint-Hubertuskapel (Thorn)
 Sint-Hubertuskapel (Weweler)
 Sint-Hubertuskapel (Zutendaal)

Hubertuskapel